Thapsia decipiens är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Thapsia decipiens ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
decipiens